Froggattella är ett släkte av myror. Froggattella ingår i familjen myror. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Myror
Froggattella